Seznam bývalých hráčů FC Vysočina Jihlava aktuální k 11. září 2018:

Externí odkazy 
 Bývalí hráči, fcvysocina.cz
 Úspěšní odchovanci FC Vysočina Jihlava, fcvysocina.cz